Атолл ()

 Атолл — коралловый остров, имеющий вид сплошного или разрывного кольца, окружающего лагуну.
 Атолл (Шотландия) — историческая область в центре Шотландии, в горах к северу от Пертшира.